Eldino Danelutti – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Sandro Danelutti – ex calciatore italiano